Facet kan henvise til flere artikler:

 Facet (begreb) – Mangesidig nuanceret udformning, væremåde m.m.
 Facet (firma) – Dansk forlag
 Facet (overflade) – En lille slebet geometrisk flade, især på slebet glas, ædelstene o.lign.